Itaparica kan syfta på:

 ATP Itaparica – en tennistunering i Brasilien 1986–1990

Geografi

Brasilien 

 Jatobá (ort), Pernambuco, 
 Itaparica (kommun), Bahia, 
 Itaparica (ort), Bahia, 
 Ilha de Itaparica – en ö i kommunerna Vera Cruz och Itaparica

Robotskapade Brasilienförgreningar